Kőszegi Gyula operatőr, rendező
 Kőszegi Gyula (1923–2010) színművész